Amadeo de Saboya (Florencia, 27 de septiembre de 1943 - Arezzo, 1 de junio de 2021) fue el jefe de la casa ducal de Aosta desde 1948 y hasta su fallecimiento en 2021. Para importantes sectores de los movimientos monárquicos italianos Amadeo fue el legítimo heredero de la corona italiana. En lo que se refiere al trono español, Amadeo ocupó el puesto 36.° en la línea de sucesión. También fue considerado pretendiente al trono de Croacia como Zvonimir II.

Su último nombre Zvonimir (este último nombre croata se podría traducir como campana de paz, y lo llevó el rey Demetrius Zvonimir de Croacia hacia el siglo XI).

Primeros años de vida 
Nacido en la ciudad de Florencia, Amadeo fue hijo del rey Tomislav II de Croacia y de la princesa Irene de Grecia. El príncipe fue nieto del rey Constantino I de Grecia; bisnieto del káiser Federico III de Alemania y del rey Jorge I de Grecia; tataranieto de la reina Victoria del Reino Unido, del rey Cristián IX de Dinamarca y del rey Víctor Manuel II de Italia, y descendiente del zar Nicolás I de Rusia. A su vez, era primo hermano del rey Constantino II de Grecia, de la reina Sofía de España y del rey Miguel I de Rumania. Sus bisabuelos paternos, Amadeo y María Victoria, fueron reyes de España.

A los pocos meses de su nacimiento, el rey Víctor Manuel III de Italia hizo la petición de armisticio a los aliados en contra de Benito Mussolini, lo que provocó que Mussolini se refugiara en la parte norte del país y fundara la República Social Italiana. La princesa Irene y su hijo fueron deportados por Mussolini a un campo de concentración austríaco en el que permanecieron hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Desde 1945 y hasta 1947 la princesa Irene y el pequeño Amadeo vivieron en Suiza y posteriormente se pudieron instalar en la finca de Il Borro, situada en la ciudad italiana de Arezzo. Mientras tanto, en Argentina, su padre moría en extrañas circunstancias. Amadeo heredó el ducado el 29 de enero de 1948 y junto con su madre tuvieron que recuperar la hacienda de la casa ducal, que se había visto muy afectada por la guerra.

Desde 2004 la familia real italiana ha podido volver a Italia después de casi sesenta años de exilio. Ahora bien, la sumisión a la Constitución republicana que han tenido que jurar el príncipe Víctor Manuel de Saboya y su hijo Manuel Filiberto ha hecho que muchos sectores monárquicos consideren una mejor opción la del duque de Aosta que la de los Saboya para convertirse en heredero al trono de Italia si llega a ocurrir una restauración.

Desde 2006 la asamblea monárquica de Italia ha considerado al duque de Aosta como el verdadero heredero de la Corona, que ha sido reafirmada con la elección de su hijo de casarse dentro del círculo de la realeza.

Matrimonios y descendencia 
Amadeo contrajo matrimonio en Sintra, Portugal el 22 de julio de 1964 con su prima segunda, la princesa Claudia de Orleans, hija de los condes de París. 

La pareja se casó cuando ambos tenían tan solo 21 años de edad. Su unión fue bastante inestable, a lo largo de los 18 años que duró el matrimonio hubo épocas de separación y épocas de especial necesidad mutua. El 20 de julio de 1976, de común acuerdo, los duques de Aosta se separaron. Obtuvieron el divorcio el 26 de abril de 1982 y la anulación eclesiástica el 8 de enero de 1987. La pareja tuvo tres hijos:

 Blanca de Saboya-Aosta, nacida en 1965 en Florencia. Se casó en 1988 con el conde Gilberto Carbonello Tiberto Maria Arrivabene-Valenti-Gonzaga. El matrimonio ha tenido cinco hijos.
 Viola Arrivabene-Valenti-Gonzaga (Roma, 31 de mayo de 1991).
 Vera Arrivabene-Valenti-Gonzaga (Roma, 18 de agosto de 1993).
 Mafalda Arrivabene-Valenti-Gonzaga (Roma, 27 de diciembre de 1997).
 Maddalena Arrivabene-Valenti-Gonzaga (Roma, 24 de abril de 2000).
 Leonardo Arrivabene-Valenti-Gonzaga (Roma, 5 de octubre de 2001).
 Aimón de Saboya-Aosta, duque de Apulia, nacido en 1967 en Florencia, se casó en 2008 con su tía tercera, la princesa Olga de Grecia, hija del príncipe Miguel de Grecia y Dinamarca. La ceremonia religiosa ortodoxa tuvo lugar el 27 de septiembre de 2008 en Patmos.
 Humberto de Saboya-Aosta (París, 7 de marzo de 2009), príncipe de Piamonte.
  Amadeo Miguel de Saboya-Aosta (París, 24 de mayo de 2011), duque de los Abruzos.
  Isabel de Saboya-Aosta (París, 14 de diciembre de 2012), princesa de Italia.
 Mafalda Victoria de Saboya-Aosta (Florencia, 1970). Se casó en primeras nupcias el 18 de septiembre de 1994 con el príncipe Alessandro Francesco Ruffo di Calabria-Santapau, de los príncipes de Palazzolo, sobrino de la reina Paola de Bélgica, de quien se divorció sin tener hijos. Luego contrajo segundas nupcias en Londres el 27 de abril de 2001 con Francesco Ferrante Carlo Napoleone, X barón Lombardo di San Chirico (Milán el 31 de enero de 1968), el matrimonio tiene tres hijos:
 Anna Lombardo di San Chirico ([Milán, 11 de abril de 1999).
 Carlo Lombardo di San Chirico (Milán, 28 de enero de 2001)
 Elena Lombardo di San Chirico (Milán, 10 de marzo de 2003).

El 30 de marzo de 1987 se casó en la capilla de Santa Flavia de Villa Spedalotto, Bagheria, con la marquesa Silvia Ottavia Paternò con quien seguía casado, el matrimonio no tuvo hijos.

Vida pública 
Aparte de las actividades oficiales como jefe de la casa ducal de Aosta, Amadeo fue ingeniero agrícola y se ha dedicado a la explotación de las numerosas propiedades rurales de la familia produciendo sobre todo vino bajo la marca Saboya.

Durante una cena con motivo de la boda del entonces Príncipe de Asturias en 2004, se produjo un altercado entre Amadeo de Saboya-Aosta y su primo Víctor Manuel de Saboya, pretendiente también al trono de Italia. La reina de los helenos, Ana María de Dinamarca logró atrapar al príncipe Amadeo antes de que sufriera una caída más grave, el rey, Juan Carlos I de España se molestó por el altercado; el príncipe Amadeo declaró que era lamentable y no valía la pena mencionar algo al respecto.

Distinciones honoríficas 
  Caballero gran collar de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación.
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro.
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia.
  Caballero gran cruz de la Orden Civil de Saboya.
  Bailío gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta.
  Bailío gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa de Borbón-Dos Sicilias).

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Florencia
Duques de Aosta (casa de Saboya)
Nobles de Italia del siglo XX
Nobles de Italia del siglo XXI
Pretendientes al trono de Italia
Bailíos grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Bailíos grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Fallecidos en Arezzo